Marco Porcio Catón puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Marco Porcio Catón (cónsul 118 a. C.).— Cónsul en el año 118 a. C.
 Marco Porcio Catón (cónsul 36).— Cónsul en el año 36.
 Marco Porcio Catón (hijo de Catón de Útica).— El mayor de los hijos de Catón de Útica.
 Marco Porcio Catón (legado).— Legado en Lusitania.
 Marco Porcio Catón (pretor).— Pretor alrededor del año 92 a. C.
 Marco Porcio Catón (tribuno de la plebe).— Padre de Catón de Útica.
 Marco Porcio Catón Censor.— Catón el Censor.
 Marco Porcio Catón Liciniano.— El mayor de los hijos de Catón el Censor.
 Marco Porcio Catón Saloniano.— El menor de los hijos de Catón el Censor.
 Marco Porcio Catón Uticense.— Catón de Útica.